Домп'є́рр-сюр-Іо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 55 км на південь від Нанта, 8 км на північ від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1544 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4179,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Домп'єрр-сюр-Іон на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт міста Домп'єрр-сюр-Іон 
 [ Розташування муніципалітету Домп'єрр-сюр-Іон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея